ATC – (właściwie klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna) system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie.
 ATC – (kontrola ruchu lotniczego), służba bezpośrednio kierująca ruchem statków powietrznych w powietrzu i na ziemi.
 ATC – zespół muzyczny
 ATC - Automatic Train Control – nazwa systemu ETCS 2 lub 3 poziomu
 ATC – artystycznie wykonana kartka o wymiarach 2.5 x 3.5 cala